Габрусь (Habrus, ) — білоруське прізвище. Походить від скороченого варіанту імені
Габріель — Габрусь. У Польщі люди з таким іменем в основному проживають у Підляшші біля кордону з Білоруссю, Литвою, Росією (Єлкський, Олецький, Сувальський повіти Вармінсько-Мазурського і Підляського воєводств).

Відомі носії 
 Тамара Габрусь (народилася в 1945) — білоруський історик архітектури, мистецтвознавець. 
 Володимир Габрусь (народився в 1948) — російський громадський і політичний діяч.

Посилання

Примітки 
Білоруські прізвища